Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der U-17-Fußball-Europameisterschaft 2009 in Deutschland.

Spanien 
Trainer:  Ginés Meléndez

Italien 
Trainer:

Frankreich 
Trainer:  Philippe Bergeroo

Schweiz 
Trainer:  Dany Ryser

Deutschland 
Trainer:  Marco Pezzaiuoli

Türkei 
Trainer:  Abdullah Ercan

England 
Trainer:

Niederlande 
Trainer:  Albert Stuivenberg

Fußball 2009